Новая Дмитровка (), село,
Ильичовский сельский совет,
Барвенковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320483704. Население по переписи 2001 г. составляет 236 (114/122 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Новая Дмитровка находится в месте схождения небольших балок Круглая, Россоховатая, Малобобровая и Бобровая, по дну некоторых текут пересыхающие ручьи, на некоторых сделаны запруды.
 1931 — дата образования Новодмитровского сельсовета.
 После 1977 года центр сельсовета был перенесён в Ильичёвку (с 2016 Родное).

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная и овце-товарная фермы.

Культура 
 Школа.

Достопримечательности 
 Энтомологический заказник местного значения «Чабаное» (). Площадь 5,0 га. Заповедный участок размещен на склонах степной балки, которая с трёх сторон соседствует с пахотными землями, с востока защищена лесом. Растительность представлена кустарниковыми и ковыле-типчаковими степями с участием редких растений — видов ковыля и катрана татарского, ценных лекарственных растений. В энтомо-фауне преобладают степные мезофилы и ксерофилы, трофически связаные с растениями целинных степей. Выделяется комплекс насекомых-опылителей люцерны: мелитта заячья, эуцера, антофоры, номия диверзипес, шмель степной, в том числе и редкие виды, которые занесены в Красную книгу Украины — рофитоидес серый, мелиттурга булавоусая, шмели: глинистый, моховый.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Барвенковского района